Сан Агустин Етла има више значења:

 Општина Сан Агустин Етла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Етла (Сан Агустин Етла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику